Jim Parker – compositore britannico
Jim Parker – giocatore di football americano statunitense
Jim Parker – sceneggiatore 
Jim Parker – tennista statunitense